

Hydronyme 
Le Vieux Jonc est une rivière des Dombes dans le département de l'Ain, dans la région Rhône-Alpes et l'affluent principal de l'Irance, un sous-affluent du fleuve le Rhône par la Veyle et la Saône.

Toponyme 
 Saint-André-sur-Vieux-Jonc est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes traversée par la rivière le Vieux Jonc.